rejon gródecki (obwód lwowski)
 rejon gródecki (obwód chmielnicki)